Multi-purpose vehicle, een auto met veel ruimte en een hoge instap
 mpv (mediaspeler), een vrij en open source mediaspeler

Zie ook 
 Meerwein-Ponndorf-Verley-reductie, een methode voor de reductie van aldehyden en ketonen tot primaire en secundaire alcoholen